

Сулу — море на Філіппінах
 Сулу — провінція Філіппін
 Сулу — ланцюг островів в Тихому океані, розташований на південному заході Філіппін між островами Борнео (Малайзія) та Мінданао (Філіппіни)
 Сулу — один з народів, що населяють архіпелаг Сулу
 ́Султанат Сулу — монархія, яка існувала у XV—XIX століттях на архіпелазі Сулу та сусідніх островах